Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Alberto Mancini e Christian Miniussi 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Anders Järryd /  Joakim Nyström (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campionesse)
 Darren Cahill /  Laurie Warder (secondo turno)

 Stanislav Birner /  Jaroslav Navrátil (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (quarti di finale)
 Carl Limberger /  Claudio Panatta (secondo turno)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Open 1988